Apelholm är en holme i Föglö kommun på Åland (Finland). 
Öns area är  hektar och dess största längd är  kilometer i nord-sydlig riktning. Terrängen på Apelholm skogig. Mestadels hällmarksskog med inslag av al på låglänta ställen.

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö